Маэкава — фамилия.
 Маэкава, Кадзуя (род. 1968) — японский футболист.
 Маэкава, Кунио (1905—1986) — японский архитектор, представитель модернизма,